Meinhard Erlacher – snowboarder italiano
 Roberto Erlacher – ex sciatore alpino italiano
 Thomas Erlacher – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Verena Erlacher – calciatrice italiana